W Rumunii
 Mierea – wieś w okręgu Buzău, w gminie Vernești
 Mierea – wieś w okręgu Gorj, w gminie Crușeț
 Mierea – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Ghioroiu